Агамемнон:

 Агамемнон — в древнегреческой мифологии царь микенский, персонаж следующих произведений:
 Агамемнон — один из главнейших героев «Илиады» Гомера;
 Агамемнон — персонаж трагедии Жана Расина «Ифигения».
 Агамемнон — трагедия древнегреческого драматурга Эсхила, представленная в 458 до н. э.
 (911) Агамемнон — астероид в Солнечной системе.

Корабли 
 «Агамемнон» — йол Черноморского флота России постройки 1829 года.
 «Агамемнон» — бриг Балтийского флота России постройки 1834 года.